Figueirensi – abitanti di Figueira
Figueirensi – abitanti di Presidente Figueiredo